Га́влічек — чеське () прізвище. Походить від чеського імені Havel.

Персоналії 
 Віктор Гавлічек / Viktor Havlicek (1914—1971) — австрійський футболіст, воротар.
 Джон Гавлічек / John J. Havlicek (1940—2019) — американський баскетболіст, один із найкращих гравців в історії НБА.
 Карел Гавлічек-Боровський / Karel Havlíček Borovský (1821—1856) — чеський поет і публіцист, громадський і політичний діяч; один із фундаторів чеської журналістики, сатири та літературної критики.

Примітки 

Чеські прізвища